Жада́н — фамилия. Известные носители:

 Жадан, Василий Тимофеевич (1917—2000) — советский учёный-металлург, специалист в области пластической деформации металлов и сплавов в особом режиме.
 Жадан, Виктор Захарович (1912—1994) — украинский советский учёный, доктор технических наук, педагог, профессор.
 Жадан, Виталий Григорьевич (1946—2022) — российский математик, д.ф.-м.н., специалист в области методов оптимизации, проф. МФТИ.
 Жадан, Иван Данилович (1902—1995) — лирический тенор, солист Большого театра (1928—1941).
 Жадан, Марина Вадимовна (известная как Мари Краймбрери; род. 1992) — российская певица и автор песен украинского происхождения.
 Жадан, Мария Андреевна (род. 1983) — российская волейболистка.
 Жадан, Николай Артемьевич (1895—1970-е) — украинский колхозник, подаривший в годы войны самолёт Герою Советского Союза З. И. Макарову.
 Жадан, Олег Львович (1943—2002) — советский и российский журналист («Комсомольская правда», «Труд», «Новая газета»), фельетонист.
 Жадан, Сергей Викторович (род. 1974) — украинский поэт, прозаик и эссеист, переводчик.